Sulla natura  può riferirsi alle seguenti opere:

 Sulla natura o Intorno alla natura o Poema sulla natura – opera di Parmenide di Elea.
 Sulla natura – opera di Empedocle.
 Sulla natura – opera di Anassimandro.
 Sulla natura – opera di Anassagora.
 Sulla natura – opera di Democrito.
 Sulla natura – opera di Senofane
 Sulla natura del bene – opera di Sant'Agostino d'Ippona.
 Sulla natura e sull'essere – opera di Melisso di Samo.
 Sulla natura o sul non-essere – opera di Gorgia in accusa alla precedente di Melisso.